Arnason ist der Familien- oder Vatersname folgender Personen:

 Chuck Arnason (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 H. Harvard Arnason (1909–1986), kanadischer Kunsthistoriker
 David Arnason (* 1940), kanadischer Autor, Dichter und Hochschullehrer
 Eleanor Arnason (* 1942), US-amerikanische Autorin
 Nikolas Arnason (1150–1225), norwegischer Geistlicher und Bischof von Oslo 
 Tyler Arnason (* 1979), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Árnason 
 Arnarson
 Arnesson
 Arneson